Film en televisie
 Against All Odds (1984), een Amerikaanse film uit 1984
 Against All Odds (2010), een Amerikaanse televisiefilm uit 2010
 Against All Odds (televisieprogramma), een kinderprogramma van de BBC
Album
 Against All Odds (Conflict), een muziekalbum uit 1989 van de Britse band Conflict
 Against All Odds (Tragedy Khadafi), een muziekalbum uit 2001 van de Amerikaanse rapper Tragedy Khadafi
 Against All Odds (Lethal Bizzle), een muziekalbum uit 2005 van de Britse muzikant Lethal Bizzle
 Against All Odds (N-Dubz), een muziekalbum uit 2009 van de Britse hiphopgroep N-Dubz
 Against All Odds (Young Noble & E.D.I.), een muziekalbum uit 2006 van de Amerikaanse rappers Young Noble & E.D.I.
Nummer
 Against All Odds (Take a Look at Me Now), een single uit 1984 van de Britse zanger Phil Collins, themanummer van de film Against All Odds
 Against All Odds (Chase & Status), een single uit 2009 van het Britse duo Chase & Status
Anders
 TNA Against All Odds, een pay-per-view worstelevenement van de Amerikaanse professionele worstelorganisatie Total Nonstop Action Wrestling